Ogyrides är ett släkte av kräftdjur. Ogyrides ingår i familjen Ogyrididae. 

Ogyrides är enda släktet i familjen Ogyrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Ogyrides